Der Mann ohne Kopf ist der Titel folgender Filme:

 Der Mann ohne Kopf (1916), deutscher Stummfilm von Louis Neher
 Der Mann ohne Kopf (1927), deutscher Stummfilm von Nunzio Malasomma 
 Der Mann ohne Kopf (2003), französischer Kurzfilm von Juan Solanas